FC Koper is een Sloveense voetbalclub uit Koper.

Er werd in de jaren twintig reeds voetbal gespeeld in Koper, maar de huidige club werd in 1955 gevormd door een fusie tussen Aurora en Meduza. De club speelde in verschillende Joegoslavische competities maar slaagde er nooit in om in de hoogste klasse te spelen.

In 1991 stond de club aan de wieg van de Sloveense competitie na de onafhankelijkheid. In de eerste jaren eindigde Koper in de middenmoot, maar in 1995 volgde een degradatie. Het volgende jaar promoveerde de club weer, maar niet als kampioen; Koper werd zesde maar promoveerde rechtstreeks omdat de topvijf niet aan de criteria voor de hoogste klasse voldeed; schuldenvrij zijn, modern stadion en goede training en medische verzorging bieden.

Maar het feit dat de club slechts zesde was, woog toch door in de hoogste klasse en Koper werd opnieuw naar de tweede klasse verwezen. Het proces herhaalde zich, Koper promoveerde en degradeerde weer. In 2000 werd Koper voor het eerst kampioen in de tweede klasse en vestigde zich sindsdien definitief in de hoogste klasse. Van 2001 tot 2003 heette de club Sport Line Koper, daarna werd de huidige naam aangenomen. Nadat de club in 2005 net aan de degradatie ontsnapte, werd in 2006 de derde plaats behaald. Dit kwam als een opsteker na de financiële problemen die de club had gekend, de fans sprongen financieel bij zodat Koper niet bankroet zou gaan zoals Olimpija Ljubljana overkwam.

In 2010 werd de club landskampioen. Ook de volgende jaren bleef de club in de subtop en eindigde in 2014 nog tweede. In 2017 werd de club zesde maar kreeg geen licentie voor het volgende seizoen. De club moest in 2017 van start gaan in de vierde klasse en werd daar meteen kampioen. In 2019 promoveerde de club naar de tweede klasse en in 2020 weer naar het hoogste niveau.

Erelijst 
 Landskampioen
2010
 Bekerwinnaar
2006, 2007, 2015
 Sloveense Supercup
2010, 2015

Eindklasseringen vanaf 1992

|}

In Europa 

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Koper

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Slovenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van FC Koper (of een van de voorgangers van de club) uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden zijn Marinko Galič en Andrej Poljšak degenee met de meeste interlands achter hun naam. Beiden kwamen als speler van FC Koper in totaal zes keer uit voor het Sloveense nationale elftal.

Trainer-coaches
  Marin Kovačić (1998–1999)
  Branko Oblak (2001–2002)
  Nedžad Okčić (2008–2011)
  Primož Gliha (2010–2011)
  Vlado Badžim (2011)
  Milivoje Bračun (2011–2012)
  Rodolfo Vanoli (2012–2015)

Externe links 
 Official FC Koper website
 Official Football Association of Slovenia website

Koper, FC
Koper (Slovenië)